Liesenfeld steht für

 einen Stadtteil von Emmelshausen in Rheinland-Pfalz, siehe Emmelshausen

Liesenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Liesenfeld (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Peter Liesenfeld (* 1966), deutscher Koch